Белогу́зово — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

Расположено в 2 км к югу от районного центра — Вачи.

В прошлом — деревня Белогузово Казаковского прихода Муромского уезда Владимирской губернии.

До 28 августа 2009 года находилась в составе Алтунинского сельсовета.

Из истории 
В окладных книгах за 1676 год в сведениях о составе Казаковского прихода сказано, что в деревне Белогузове 13 дворов крестьянских и 1 бобылский. В 1897 году в Белогузово всего было 75 дворов.

В 1840-х годах Белогузово входило в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вачского района